Maria Antonietta Sycylijska (1784–1806) – córka króla Ferdynanda I Burbona, księżna Asturii jako żona późniejszego Ferdynanda VII Burbona 
 Maria Antonietta Sycylijska (1814–1898) – córka Franciszka I, księżna Toskanii jako żona Leopolda II Habsburga
 Maria Antonietta Sycylijska (1851–1918) – wnuczka Franciszka I, hrabina Caserty i księżna Obojga Sycylii jako żona Alfonsa Burbona